Текали де Ерера има више значења:

 Општина Текали де Ерера (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Текали де Ерера (Текали де Ерера, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику